type (МФА: ; ) — unix-утилита, возвращающая тип введённой команды. Команда может быть встроенной командой, программой, алиасом, ключевым словом или функцией. Если тип команды — программа, то выдаётся путь к ней. Команда type также может использоваться для проверки, есть ли команда с данным именем (например, такая проверка может потребоваться перед созданием алиаса).

Команда доступна в виде отдельного пакета UnxUtils для Microsoft Windows как часть коллекции Win32-портов GNU утилит.

В оболочке Korn команда whence предоставляет аналогичную функциональность.

История 
Команда type была встроенной оболочкой для Bourne shell, которая была представлена в выпуске 2 System V от AT&T (SVR2) в 1984 году и продолжает включаться во многие другие POSIX-совместимые оболочки, такие как Bash.

Использование 
 

Утилита type не рассчитана на исполнение в среде исполнения других утилит, например:
$ nohup type writer
$ find . -type f | xargs type
может привести к не точным результатам команды.

Возвращаемое значение команды:
 0 — команда исполнилась успешно,
 >0 — значение больше нуля означает ошибку исполнения.

Примеры 
$ type test
test is a shell builtin
$ type cp
cp is /bin/cp
$ type unknown
unknown not found
$ type type
type is a shell builtin

Ссылки 
 
 
 
 type — справочная информация на сайте The Open Group

Примечания  

Утилиты Unix